Кубок Кремля 1993 в мужском парном разряде проводился в 4-й раз. В основной сетке было 16 пар, 2 из которых получили wildcard от организаторов, ещё одна прошли через квалификацию.

Якко Элтинг и Паул Хархёйс — победители соревнований.

Прошлогодние чемпионы — Мариус Барнард и Джон-Лаффни де Ягер — не защищали свой титул, но Джон-Лаффни принимал участие в соревнованиях (в паре с Йоханом де Бером) и уступил уже на старте, в матче с будущими победителями соревнований.

Посев 

 ' Якко Элтинг /  Паул Хархёйс (Титул)
  Байрон Блэк /  Джонатан Старк (Первый раунд)

<ol start="3">
  Дэвид Адамс /  Андрей Ольховский ''(Полуфинал)
  Патрик Кюнен /  Менно Остинг ''(Четвертьфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

Кубок Кремля 1993